MMM steht als Abkürzung für:

 Magix Music Maker, eine Musikproduktionssoftware
 Margaret Morris Methode, eine Trainingsmethode im Tanz
 Master Motor Map
 Masticatory Muscle Myositis, eine bei Hunden auftretende Autoimmunerkrankung, siehe Kaumuskelmyositis
 Mauritian Militant Movement, eine sozialistische Partei auf Mauritius, siehe Mauritius #Parteien/Regierung
 Medizinische Missionarinnen Marias, eine römisch-katholische Ordensgemeinschaft
 Messe der Meister von Morgen, ein Jugendwettbewerb in der DDR
 Messner Mountain Museum, Museumsprojekt von Reinhold Messner
 Migros-Supermarkt in der Schweiz, siehe Migros #Migros-Supermärkte
 Million Marijuana March, alljährliche Demonstration für die Legalisierung von Cannabis, siehe Global Marijuana March
 Micky Maus-Magazin, ein Comic-Magazin des Egmont Ehapa Verlags
 МММ Aktiengesellschaft, betrügerisches russisches Investmentunternehmen basierend auf Schneeballsystem 
 Museum Mechanischer Musikinstrumente in Königslutter am Elm

Siehe auch:
 3M

Abkürzung